Die Abkürzung BNR steht für:
 Bahnhofsnummer, auch IBNR
 den Flughafen Banfora in Burkina Faso (IATA-Code)
 Banca Naţională a României, die Rumänische Nationalbank
 Belaruskaja Narodnaja Respublika, die Belarussische Volksrepublik
 Bengal Nagpur Railway, eine historische Eisenbahngesellschaft in Indien
 Benutzer-Namensraum, ein Namensraum der Wikipedia, siehe Hilfe:Namensräume
 Biblioteca Națională a României, die Rumänische Nationalbibliothek
 BNR Bukarest, früherer Name des FC Progresul Bukarest
 Blick nach Rechts, ein Informationsdienst über den Rechtsextremismus
 BNR Nieuwsradio, niederländischer Radiosender
 Bulgarischer Nationaler Hörfunk, bulgarisches Nationalradio

Abkürzung